Socialistische Partij (doorverwijspagina), een aanduiding voor diverse politieke partijen, waaronder:
 Socialistische Partij (Nederland), een  Nederlandse politieke partij, opgericht in 1971
 Socialistische Partij (België), in 2001 omgevormd tot Socialistische Partij Anders
 Sozialistische Partei, Duitstalige Belgische politieke partij
 Saadet Partisi (gelukzaligheidspartij), een Turkse islamitische partij
 IBM SP, een type supercomputer
 SATA Air Açores (Portugal), SP is de IATA-code van deze luchtvaartmaatschappij

Zie ook 
 PS (doorverwijspagina), een afkorting die eveneens door socialistische partijen gebruikt wordt